Hanns Löhr ist der Name folgender Personen: 

* Hanns Löhr (Mediziner, 1891) (1891–1941), deutscher Internist, Hochschullehrer und SS-Brigadeführer
 Hanns Löhr (Komponist) (1892–1982), deutscher Komponist
 Hanns Löhr (Mediziner, 1957) (* 1957), deutscher Internist 
 Hanns Christian Löhr (* 1961), deutscher Historiker

Siehe auch:

 Hans Löhr